Никита Алексеевич Шабалкин (9 октября 1986, Владикавказ, Северо-Осетинская АССР РСФСР) —  бывший российский баскетболист. Заслуженный мастер спорта России (2007). Чемпион Европы по баскетболу 2007. Выступал на позиции тяжёлого форварда или центрового.

Биография 
Никита Алексеевич Шабалкин родился 9 октября 1986 года во Владикавказе. Баскетболом Никита Шабалкин начал заниматься в Минеральных Водах. Затем последовал переход в баскетбольную школу СДЮШОР «Тринта» (Москва) по окончании которой, он начал выступать за молодёжную команду ПБК ЦСКА (Москва).

В период с 2004 по 2007 годы Никита Шабалкин выступал за ЦСК ВВС–Самара и ПБК ЦСКА (Москва). Зимой 2007 года ПБК ЦСКА (Москва) уступили права на него «Химкам» в счет перехода Оскара Торреса в армейский клуб.

По окончании сезона 2006/2007 Никита Шабалкин сначала выставил себя на Драфт НБА, но чуть позже снял свою заявку. Затем последовала победа на чемпионате Европы по баскетболу 2007 года в составе Сборной России по баскетболу.

После чемпионата Европы по баскетболу 2007 года стал выступать за «Химки» Летом 2009 года Никита Шабалкин выступал на Всемирных Студенческих Игр в Белграде..

Никита Шабалкин на правах аренды перешёл в Триумф по окончании сезона 2008/2009. Сезон 2009/2010 сезон у Шабалкина не задался из-за травмы.

В июле 2010 года подписал контракт с московским «Динамо» на 2 года.

В июле 2011 года стал игроком «Локомотив-Кубань».

Достижения 
 Двукратный чемпион ДЮБЛ в составе молодёжного ЦСКА в сезонах 2002/2003 и 2003/2004.
 Победитель молодёжного турнира Евролиги в составе молодёжного ЦСКА в сезонах 2003/2004.
 Чемпион Европы среди молодёжных команд 2005 году.
 MVP Кубка вызова ФИБА-Европа 2007
 Обладатель Кубка России по баскетболу: 2008.
 Двукратный серебряный призёр чемпионата России 2007/2008, 2008/2009.
 Серебряный призёр XXV Всемирных Студенческих Игр в 2009 году в соревнованиях баскетболистов
 Чемпион Европы по баскетболу 2007 года
  Заслуженный мастер спорта России (2007)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФБР
 Досье Никиты Шабалкина
 Никита Шабалкин: В этой сборной три человека из Лермонтова — я, Воронов и массажист
 Никита Шабалкин: «Несколько раз подвозил болельщиков до метро»

Баскетболисты России
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК УНИКС
Игроки сборной России по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу